Faat Zakirov – ex ciclista su strada russo
 Kamil' Zakirov – calciatore russo
 Marat Zakirov – pallanuotista russo
 Nematjan Zakirov – allenatore di calcio ed ex calciatore kirghiso